John Griffiths (matemàtic) (1837/8–1916), Matemàtic gal·lès
 J. Gwyn Griffiths (1911–2004), poeta gal·lès, egiptòleg i activista polític nacionalista
 John Griffiths (músic) (19152), músic australià